Mula — animal equídeo
Mula (Múrcia) — município espanhol
Mula (tráfico) — carregador de droga usado pelos traficantes
Mula — cidade e província da Turquia, também conhecida como Muğla
Linfogranuloma venéreo — doença sexualmente transmissível

Desambiguações de topônimos